Mühlbach (Zuid-Tirol), een gemeente in de Italiaanse provincie Zuid-Tirol
Mühlbach am Hochkönig, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Salzburger Land
Hohenwarth-Mühlbach am Manhartsberg, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk
Mühlbach im Pinzgau, een plaats in de gemeente Bramberg am Windkugel, Salzburger Land, Oostenrijk
Rieschweiler-Mühlbach, een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Mühlbach (Duitsland), een rivier in Duitsland
Mühlbach (België), een rivier in België

Zie ook
Muhlbach-sur-Bruche, een gemeente in het Franse departement Bas-Rhin
Muhlbach-sur-Munster, een gemeente in het Franse departement Haut-Rhin
Sebeș (Duits: Mühlbach), een stad in het Roemeense district Alba